Zdrójno ist der Name folgender Orte in Polen:
 Zdrójno (Osieczna) in der Woiwodschaft Pommern
 Zdrójno (Bierzwnik) in der Woiwodschaft Westpommern